Issoufou Boubacar Garba (Niamei, 2 de fevereiro de 1990) é um futebolista profissional nigerino que atua como meia.

Carreira 
Issoufou Boubacar Garba representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013